Albeck (Langenau), Barri de la municipalitat de Langenau al cercle o districte (kreis) d'Alb-Donau, Baden-Württemberg
 Albeck (Sulz), Part de la municipalitat de Sulz am Neckar al districte de Rottweil, Baden-Württemberg
 Albeck (Kärnten), municipi al districte de Feldkirchen a Caríntia, Àustria
 Senyoria d'Albeck (a Langenau)